Pesztera – miasto w Bułgarii, w obwodzie Pazardżik
 Pesztera – gmina w Bułgarii, w obwodzie Pazardżik
 Pesztera – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pernik
 Pesztera – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan
 Pesztera – lodowiec na wyspie Livingstona, w Antarktyce
 WEC Pesztera – elektrownia wodna w Bułgarii, w obwodzie Pazardżik